NGC 1590 (другие обозначения — UGC 3071, IRAS04284+0731, MCG 1-12-8, 2ZW 13, ZWG 419.14, KUG 0428+075, PGC 15368) — галактика в созвездии Телец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике вспыхнула сверхновая  типа Ic, её пиковая видимая звездная величина составила 16,9.

Галактика NGC 1590 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1590 в группу также входят ещё 26 галактик.

Примечания 

 

1590
Телец (созвездие)